Flygvapnets musikkår kan avse:
Flygvapnets musikkår i Stockholm – en svensk militärmusikkår mellan 1957 och 1960
Flygvapnets musikkår – Stockholms blåsarsymfoniker som 1993-1996 hade status som Flygvapnets musikkår, se Stockholmsmusiken 
Flygvapnets musikkår – en blåsorkester i Göteborg, som 1997-2009 och ånyo från 2018 har status som Flygvapnets musikkår, se Göteborg Wind Orchestra